Kaliště est un toponyme qui peut désigner :

Kaliště, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kaliště, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina, lieu de naissance de Gustav Mahler ;
 Kaliště, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale

Kalište, un village de la municipalité de Malo Crniće, dans le district de Braničevo

Homonymie de localités en  Tchéquie